Ана Јарославна или Ана Руска (; ; између 1024. и 1032—1075) била је француска краљица, пореклом из Кијевске Русије.

Биографија 
Рођена је између 1024. и 1032. Њен отац, Јарослав, био је велики кнез Кијева, а њена мајка принцеза Ингегерд. Била је унука шведског краља Олофа Скотконунга и сестра краљице Анастасије Јарославне. Њен унук је био Луј VI. Била је писмена. Имала је плаву косу. Дана 19. маја 1051. у Ремсу се удала за Анрија I, с којим је имала четворо деце. Након његове смрти, Ана је била регент, у Анријево име. Умрла је 1075.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1032.
Рођени 1024.
Умрли 1075.
Француске краљице
Династија Капета
Династија Рјурикович